Бала́кин — русская фамилия.

Известные носители

А, Б 
 Балакин, Александр Николаевич (род. 1950) — украинский футбольный арбитр.
 Балакин, Борис Иванович (1913—1964) — советский театральный и киноактёр.

В 
 Балакин, Василий Никитич (1919—1966) — Герой Советского Союза.
 Балакин, Виктор Васильевич (род. 1947) — мэр г. Ижевска.

ГДИМ 
 Балакин, Георгий Николаевич (1916—1986) — советский партийный и государственный деятель. Делегат XXII и XXIII съездов КПСС.
 Балакин, Дмитрий Николаевич (род. 1985) — серийный убийца.
 Балакин, Игорь Николаевич (1937—2000) — советский футболист.
 Балакин, Михаил Дмитриевич (род. 1961) — предприниматель, политик.

Н

О, Ф 
 Балакин, Олег Александрович (1938—1981) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1975).
 Балакин, Фёдор Никитович (1907—1969) — советский промышленный деятель, директор Нижнеднепровского трубопрокатного завода.

Топоним 
 Балакина — река.

См. также 
 Балагин